Clube FM Ariquemes é uma emissora de rádio brasileira sediada em Ariquemes, localizada em Rondônia. Opera no dial FM, na frequência 92,3 MHz e é afiliada à Rede Clube FM. Pertence às Organizações Giselle Maiolino Furtado.

História 
A emissora iniciou suas atividades em março de 2017 como afiliada á Transamérica Hits. Em 2019, devido a unificação da rede, a emissora encerrou a afiliação com a rede, e lançou uma programação de expectativa para a afiliação com a Rede Clube FM. A emissora iria estrear sua afiliação com a rede, no dia da estreia da Rede Clube FM, porém devido a alguns problemas técnicos, a emissora iniciou sua nova programação apenas no dia 24 de novembro.

Ligações externas 
 

Ariquemes
Estações de rádio de Rondônia
Estações de rádio fundadas em 2017